Der Wenigblättrige Mohn (Papaver paucifoliatum , Syn.: Papaver orientale var. paucifoliatum ) (ist vielleicht ein Synonym von Papaver orientale L.) gehört zur Gattung Mohn (Papaver) innerhalb der Familie Mohngewächse (Papaveraceae). Ob es sich um eine eigene Art, eine Varietät des Türkischen Mohns handelt oder ein Synonym von Papaver orientale war 1974 umstritten.

Ökologie und Chromosomensatz 
Die Bestäubung erfolgt durch Bienen und Käfer. Es liegt Tetraploidie mit einer Chromosomenzahl von 2n = 28 vor.

Vorkommen 
Der Wenigblättrige Mohn kommt in Transkaukasien, in Lazistan, Achalziche, Aserbaidschan und dem westlichen und nördlichen Persien sowie der Osttürkei, im Çoruhtal sowie der Gegend von Ardanuç und in der Provinz Kars, beispielsweise auf dem Kısır Dağ vor. Er gedeiht in der Subalpinen Vegetationsstufe in Höhenlagen zwischen 1800 und 2800 Metern auf Wiesen und Geröllhängen.

Taxonomie 
Die Erstbeschreibung erfolgte als Varietät Papaver orientale var. paucifoliatum  von Papaver orientale  Den Rang einer Art Papaver paucifoliatum gab ihr 1909 Friedrich Karl Georg Fedde in Papaveraceae.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Datenblatt bei Ornamental Plants From Russia And Adjacent States Of The Former Soviet Union.
 Papaver paucifoliatum (Trautv.) Fedde ist Synonym von Papaver orientale L.
 Herbarium
 Akzeptierte Art bei Euro+Med: M. Aghababian: Papaveroideae, 2011.

Mohn